Ховд () (раніше  Кобдоський аймак) — адміністративно-територіальна одиниця Монголії.

На заході межує з Сінцзян-Уйгурським автономним районом КНР, на північному заході — з аймаком Баян-Улгій, на півночі — з Убсунурським, на сході і північному сході — з Завханським і Гобі-Алтайським аймаками Монголії. Аймак багатий промисловими і дикими тваринами. Виявлені родовища нафти, вугілля, поліметалів, золота, срібла і інших корисних копалин.

Адміністративний поділ

Примітки 

Ховд (аймак)
Аймаки Монголії